Инженерная биология (англ. engineering biology) — направление биоинженерии, объединяющее методы высокоуровневого проектирования и реализации искусственных организмов или их компонентов, в том числе ранее не существовавших в природе.

История 
Идеи по созданию живых объектов с заданными свойствами долгое время находились на уровне теоретических разработок, которые носили в основном философский характер. Одной из первых работ по приложению научного метода к имеющимся на тот момент данным о физике живого стала работа Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь с точки зрения физики?» (1946).

Министерство обороны США с начала 2000-х годов финансировало работы в области синтетической биологии, сосредоточившись на подходах по сборке ДНК генноинженерных организмов из стандартных компонентов. В 2002 году был сформирован первый каталог таких элементов — DARPA BioComp, насчитывавший около 300 стандартных генетических элементов: промоторов, сайтов связывания, терминаторов и генов флуоресценции, которые биоинженеры применяли в своей работе. Используя такие биоблоки, исследователи даже с небольшим опытом могли быстро спроектировать и синтезировать участки ДНК для разработки, например, живых бактерий-детекторов, которые начинали флуоресцировать в ответ на появление опасного химического соединения.

В течение первого десятилетия XXI века на развитие синтетической биологии решающее значение оказала общественная и профессиональная деятельность профессора Дрю Энди (Andrew Endy) из Массачусетского технологического института. В 2003 году в рамках консультативной исследовательской группы Jason’s при Министерстве обороны США д-р Энди организует специальную подгруппу по синтетической биологии. С целью увлечь Минобороны идеями независимости от нефтегазовых источников сырья, удешевления производства стратегических материалов, и создания новых детекторов, его подгруппа выпустила несколько докладов по перспективам использования прикладной биоинженерии в интересах национальной обороны и безопасности. В 2004 году он начнёт масштабную апробацию подходов проектирования биологических функций из стандартных биоблоков, организовав на базе Массачусетского технологического института ежегодные Международные соревнования по синтетической биологии IGEM.

Консультируя DARPA по проектам в области синтетической биологии, профессор Энди разрабатывает концепцию новейших биологических методов для проектирования запрограммированных «живых машин». Результаты своих исследований были сведены в работе «Foundations for engineering biology» (2005), опубликованной в журнале Nature. В статье был введён в оборот и раскрыт новый на тот момент термин — инженерная биология.

В это же время американский инженер и биолог Крейг Вентер в 2010 году создал первую клетку с искусственным геномом. Проект Synthia по синтезу бактериального генома длиной около 580 тысяч пар оснований, стоил на тот момент более $40 млн. Тем самым была продемонстрирована реализация подходов синтетической биологии по de novo синтезу целого генома живого организма.

В 2015 году член палаты представителей Сената США Джонсон Эдди Бернис представила проект билля об опережающем развитии отрасли, который предполагает координацию действий в области инженерной биологии, осуществляемых со стороны Национального научного фонда, Министерства энергетики, НАСА, Национального института стандартов и технологий, Агентства по охране окружающей среды, и других федеральных ведомств.

Инструменты и методы 
Одной из первых методологий по интеграции различных способов высокоуровневого описания биологических систем и методов их реализации в живой клетке стала платформа TASBE, разработанная специалистами Raytheon BBN Technologies, МТИ и Бостонского университета. В рамках платформы были объединены различные образцы программного обеспечения для автоматизированного проектирования функциональных живых систем

Примеры реализации

Биология и медицина 
 Молекулярная хирургия
 Синтетический морфогенез

Энергетика 
 Живая солнечная батарея

См. также 
 Опасности синтетической биологии
 Биоинформатика
 Генная инженерия
 Программируемая материя
 Самоорганизация
 Синтетическая биология
 CRISPR

Примечания

Литература 
 Клабуков И. Д. Сборник задач по инженерной биологии. М., 2016. doi:10.2139/ssrn.2898429
 Kelley, N. J. (2015). Engineering Biology for Science & Industry : Accelerating Progress. http://nancyjkelley.com/wp-content/uploads/Meeting-Summary.Final_.6.9.15-Formatted.pdf
 Kelley, N. J. (2014). The promise and challenge of engineering biology in the United States. Industrial Biotechnology, 10(3), 137—139. doi:10.1089/ind.2014.1516
 Э. Шрёдингер. Что такое жизнь с точки зрения физики? / Пер. с англ. А. А. Малиновского. —— М.: РИМИС, 2009 —— 176 с., ил. ISBN 978—5-9650-0057—9.
 Engineering Biology - профильный научный журнал издательства Wiley по проблемам инженерной биологии

Биотехнология
Генетическая инженерия
Биоинженерия